Madres es el plural de madre y también puede referirse a:

Asociaciones 
 Madres de Plaza de Mayo, asociación formada durante el último gobierno militar argentino con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos.
 Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, desprendimiento de las Madres de Plaza de Mayo.
 Madres veracruzanas, asociación compuesta principalmente de mujeres y cuyo objetivo es alertar sobre el peligro ambiental que representa la nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz, México.
 Asociación Madres del Dolor, asociación formada por un grupo de mujeres argentinas que perdieron a sus hijos en diferentes hechos de violencia.

Ficción 
 Madres (película), película argentina.

Geografía 
 Pico de Madrès, montaña de los Pirineos franceses.

Mitología 
 Madres de Heimdall, en la mitología escandinava.

Religión 
 Madres del desierto, primeras mujeres del cristianismo primitivo que decidieron llevar, en el desierto, una forma de vida ascética, propia de ermitañas, anacoretas y monjas.
 Varias congregaciones religiosas católicas.
Madres Comendadoras
Madres Concepcionistas
Madres Clarisas
Madres Irlandesas